Kosa puede referirse a:
 Kōsa (1543-1592), undécimo líder del templo Hongan-ji en Kioto, Japón. 
 Kosa, localidad de Croacia en el ejido de la ciudad de Slunj.